O Instituto de Psicologia é uma unidade de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Ligações Externas
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Psicologia - UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Saúde no Rio Grande do Sul